Supereroe – personaggio immaginario
 Supereroe – album di Andrea Nardinocchi del 2015
 Supereroe – singolo di Mr. Rain del 2016
 Supereroe – album di Emis Killa del 2018

Pagine correlate 
 Supereroi (disambigua)